Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1926 го́да () — пятый розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Групповой турнир

Группа «Каунас»

Группа «Клайпеда»

Предварительный этап

Северный дивизион

Южный дивизион 
Победитель - Спортверейн (Пагегяй).

Финал группы «Клайпеда»

Группа «Шяуляй»

Финальный турнир

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в Европе в 1926 году
1926 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу